Ostrovskij rajon 
 Ostrovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kostroma 
 Ostrovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Pskov